|-
| 136701 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136702 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136703 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136704 - || 1995 TW || 13 octombrie 1995 || Kitt Peak || T. B. Spahr
|-
| 136705 ||  || 14 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 136706 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136707 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136708 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136709 - ||  || 1 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136710 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136711 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136712 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136713 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136714 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136715 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136716 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136717 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136718 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136719 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136720 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136721 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136722 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136723 - ||  || 20 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136724 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136725 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136726 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136727 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136728 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136729 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136730 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136731 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136732 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136733 - ||  || 24 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136734 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136735 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136736 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136737 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136738 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136739 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136740 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136741 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136742 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136743 - ||  || 16 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 136744 - ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136745 - ||  || 29 noiembrie 1995 || Caussols || C. Pollas
|-
| 136746 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136747 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136748 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136749 - ||  || 18 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136750 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136751 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136752 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136753 - ||  || 22 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136754 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136755 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136756 - ||  || 14 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136757 - ||  || 20 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136758 - ||  || 11 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136759 - ||  || 20 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 136760 - ||  || 20 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136761 - ||  || 12 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136762 - ||  || 14 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136763 - ||  || 18 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136764 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136765 - || 1996 JA || 5 mai 1996 ||  || , 
|-
| 136766 - ||  || 9 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136767 - ||  || 12 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136768 - ||  || 13 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136769 - || 1996 OD || 18 iulie 1996 ||  || 
|-
| 136770 ||  || 11 august 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 136771 - ||  || 13 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 136772 - ||  || 14 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136773 - ||  || 9 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136774 ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 136775 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136776 - ||  || 6 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136777 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136778 - ||  || 12 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136779 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || 
|-
| 136780 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136781 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136782 - ||  || 11 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136783 - ||  || 11 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136784 - ||  || 30 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136785 - ||  || 3 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 136786 - ||  || 6 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136787 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136788 - ||  || 2 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136789 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136790 - ||  || 29 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 136791 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136792 - ||  || 14 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136793 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 136794 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136795 - || 1997 BQ || 16 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 136796 - ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 136797 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136798 - ||  || 2 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136799 - ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 136800 - ||  || 4 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-